Kriegerdenkmal Vehlitz steht für:

 Kriegerdenkmal Vehlitz (Befreiungskriege)
 Kriegerdenkmal Vehlitz (Weltkriege)